Coldwater steht für:
 Coldwater (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2013 

Coldwater ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Coldwater (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Coldwater (Alabama)
 Coldwater (Arkansas)
 Coldwater (Kansas)
 Coldwater (Kentucky)
 Coldwater (Louisiana)
 Coldwater (Michigan)
 Coldwater (Mississippi)
 Coldwater (Missouri)
 Coldwater (New York)
 Coldwater (Ohio)
 Coldwater (Tennessee)
 Coldwater (Virginia)
 Coldwater (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Coldwater Catholic Church Complex, in Coldwater, Ohio, ID-Nr. 79002832
 Coldwater Cemetery, in Florissant, Missouri, ID-Nr. 04000462
 Coldwater Church of the Brethren, in Greene, Iowa, ID-Nr. 79000883
 Coldwater Creek Covered Bridge, in Coldwater, Alabama, ID-Nr. 73000333
 Coldwater Downtown Historic District, in Coldwater, Michigan, ID-Nr. 90001124

Siehe auch:
 Coldwater Township